Карабаевка — название населённых пунктов в России:
 Карабаевка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Карабаевка — село в Цильнинском районе Ульяновской области.